Kasia i Wojtek – polska grupa muzyczna
 Kasia i Wojtek – album grupy Kasia i Wojtek